EGF может означать:
 European Go Federation — Европейская федерация го
 Epidermal Growth Factor — Эпидермальный фактор роста, ЭФР